Bonne Nouvelle oder Bonne-Nouvelle steht für:
 Bonne Nouvelle (Album), Album von Natasha Saint-Pier (2012)
 Bonne Nouvelle (Métro Paris), Station der Pariser Métro
 Quartier de Bonne-Nouvelle, Stadtviertel im 2. Arrondissement (Paris)

Siehe auch:
 Boulevard de Bonne Nouvelle, Straße in Paris
 Impasse Bonne Nouvelle, Straße in Paris
 Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle (Paris), Kirche in Paris